Штепсель ( «затычка») имеет несколько значений:
 Штепсельное соединение — разъём для подключения электроприборов к электросети
 «Штепсель» — сценический псевдоним Ефима Березина в дуэте Тарапунька и Штепсель (Тарапунька — Юрий Тимошенко).